„Gordon (nume)” se poate referi la:
 Adoniram Judson Gordon, pastor în Boston, 
 A. D. Gordon (Aaron David Gordon)
 Adam Lindsay Gordon (1833–1870), poet australian, jockey și politician.
 Albert L. Gordon (1915-2009), 
 Alexander W R Gordon (1990-), sportiv, actor scoțian
 Archibald Ronald McDonald Gordon, episcop din Portsmouth
 Bart Gordon, politician american
 Ben Gordon, jucător de baschet american
 Bridgette Gordon, jucător de baschet american
 Charles George Gordon, general britanic 
 Charles Gordon (dezambiguizare)
 Colin Gordon, actor britanic
 Cyrus H. Gordon, lingvist semitolog american
 David Gordon (dezambiguizare)
 Dexter Gordon (1923–1990),  saxofonist și actor american
 Douglas Gordon, artist scoțian
 Rabbi Eliezer Gordon, din Lituania
 Elye Gordon, scriitor evreu-sovietic
 Eric Gordon, jucător de baschet american
 Ferenc Gordon, economist și politician maghiar
 Gavin Gordon, fotbalist englez
 George Gordon Byron,  (George Gordon Noel Byron, al VI-lea Baron Byron)
 George Hamilton-Gordon, politician britanic
 George N. Gordon, misionar canadian 
 George William Gordon, revoluționar jamaican 
 Gordon Adam, om politic britanic,
 Gordon Bajnai, om de afaceri maghiar
 Gordon Banks, fotbalist englez
 Gordon Brown, prim-ministru al Regatului Unit și un membru important al Partidului Laburist
 Gordon Haskell, fost basist și vocalist al formației King
 Gordon Jackson, actor scoțian
 Gordon Kaufmann, arhitect american
 Gordon Moore, fizician, chimist
 Gordon Tullock, profesor de analiza economică a dreptului
 Hannah Gordon, actor britanic
 Howie Gordon, din Big Brother 
 Isabella Gordon (1901-1988), biolog britanic 
 Jay Gordon, muzician
 Jeff Gordon, 
 Jeffrey D. Gordon, din Pentagon 
 Joe Gordon, jucător de baschet american
 John Gordon (dezambiguizare)
 Joseph Gordon-Levitt, actor american
 Judah Leib Gordon, poet evreu
 Juliette Gordon Low, fondatoarea Girl Scouts of America
 Karl Gordon, muzician britanic
 Kim Gordon, muzician american
 Lucy Gordon (dezambiguizare)
 Marjory Gordon, soră medicală americană
 Maxine Gordon, actor bitanic
 M. G. Gordon, inventator, și om de faceri american
 Michael Gordon (dezambiguizare)
 Mikalah Gordon, (n. 1988), idol feminin american 
 Nathan H. Gordon, pictor
 Noah Gordon, (1926–2021), scriitor american 
 Paige Gordon (n. 1973), 
 Patrick Gordon (1635–1699) general în armata Imperială Rusă
 Patrick Gordon Walker, om politic britanic
 Richard F. Gordon, Jr. (1929-2017), astronaut american 
 Ricky Ian Gordon (1956–), compozitor american
 Robby Gordon, pilot NASCAR 
 Robert Gordon (dezambiguizare)
 Sheila Gordon, scriitoare ce s-a născut în Africa de Sud
 Sue Gordon, magistrat
 Stuart Gordon,  director american
 Thomas Gordon (psiholog), psiholog american 
 Tom Gordon (n. 1967), jucător de baschet american
 Wayne Gordon (n. 1963), boxer canadian 
 William J. J. Gordon,  inventator american
 Willy Gordon, sculptor suedez